Goranovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Горановци) :
Goranovtsi, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Goranovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.